Abu-n-Nasr és una kunya honorífica que forma part del nom de molts personatges:

 Abu-n-Nasr Muhàmmad adh-Dhàhir bi-amr-Al·lah, califa abbàssida
 Al-Màlik al-Àixraf Abu-n-Nasr Sayf-ad-Din Barsbay, soldà mameluc
 Al-Màlik al-Àixraf Abu-n-Nasr Sayf-ad-Din Qàït-bay, soldà mameluc
 Al-Màlik al-Àixraf Sayf-ad-Din Abu-n-Nasr Ínal (o Àynal) al-Ajrud al-Alaí adh-Dhahirí an-Nassirí, soldà mameluc

Vegeu també 
 Nasr (desambiguació), per a aquells noms que tenen la kunya "real" Abu-Nasr.

Notes